El Rivian R1T es un totalmente eléctrico, alimentado por batería, servicio ligero camioneta producido por la empresa estadounidense Rivian.

El primer R1T de producción salió de la línea de ensamblaje en Illinois y se entregó a un cliente en septiembre de 2021.

Referencias